Paul Émile est le nom de plusieurs personnalités :
 Paul Émile, (Lucius Æmilius Paulus ou Paullus), consul romain, mort en 216 av. J.-C., à la bataille de Cannes en Apulie. Il fut consul en 219 et 216 av. J.-C. ;
 Paul Émile le Macédonien (Lucius Æmilius Paulus ou Paullus Macedonicus) (v. 230-160 av. J.-C., fils du précédent, père de Scipion Émilien, vainquit le roi de Macédoine Persée à Pydna ;
 Paul Émile (vers 1460-1529), historien français d’origine italienne (Paolo Emili) du , auteur d’histoires royales.

Voir aussi 
 Paul-Émile Victor, explorateur polaire